Kid złamane serce (The Heartbreak Kid) – amerykański film z 1972
 The Heartbreak Kid – australijski film z 1993, na jego podstawie: Szkoła złamanych serc
 Dziewczyna moich koszmarów (The Heartbreak Kid) – amerykański film z 2007